Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w Lekkoatletyce 2013 – zawody lekkoatletyczne będące jednocześnie krajową eliminacja do reprezentacji USA na mistrzostwa świata odbyły się od 20 do 23 czerwca na Drake Stadium w Des Moines.

Rywalizacja wieloboistów zaliczana była do cyklu IAAF World Combined Events Challenge.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013 w Stanach Zjednoczonych
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych
Sport w Iowa
Des Moines